Il singolare del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Alun Jones che ha battuto in finale Rameez Junaid 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Alun Jones (Campione)
 Robert Smeets (primo turno)
 Ivo Klec (secondo turno)
 Gō Soeda (primo turno)

 Joseph Sirianni (quarti di finale)
 Nathan Healey (primo turno)
 Vjekoslav Skenderovic (primo turno)
 Todd Widom (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

McDonald's Burnie International 2007